Mario González (Mexicaans bokser)
 Mario González (Uruguayaans bokser) 
 Mario González (Spaans voetballer)
 Mario González (voetballer) - Uruguayaans voetballer
 Alberto Mario González - Argentijns voetballer
 Mario Alejandro González - Colombiaans voetballer
 Mario González (judoka) - Mexicaans judoka
 Mario González (wielrenner) - Spaans wielrenner
 Mario González (zwemmer) - Cubaans zwemmer
 Mario González Suárez - Mexicaans schrijver